Барсело́на может означать:

Топоним 
 Барселона — город в Испании
 Барселона — город в Венесуэле
 Барселона — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Барселона — испанская провинция.
 Барселона — средневековое графство, созданное в 801 году с центром в городе Барселона.
 Барселона — международный аэропорт около города Барселона.

Спортивные клубы 
 Из города Барселона, Испания
 «Барселона» — футбольный клуб.
 «Барселона Атлетик» — футбольный клуб, фарм-клуб «Барселоны».
 «Барселона C» — третья команда футбольного клуба «Барселона».
 «Барселона» — женский футбольный клуб.
  — резервная команда женского футбольного клуба.
 «Барселона» — команда по хоккею с шайбой.
 «Барселона» — баскетбольный клуб.
  — резервная команда баскетбольного клуба.
 «Барселона» — гандбольный клуб.
 «Барселона» — мини-футбольный клуб.
 Другие
 «Барселона» — футбольный клуб из города Гуаякиль, Эквадор.
 «Барселона» — футбольный клуб из города Санто-Доминго, Доминиканская Республика.

Фамилия 
 Барселона, Хулия (род. 1972) — филиппинский ботаник.

Прочее 
 «Барселона» — художественный фильм режиссёра Уайта Стиллмэна.
 Barcelona — песня и музыкальный альбом Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.
 Barcelona — название процессорного ядра AMD.
 (945) Барселона — астероид.
 Барселона (маяк) — маяк на берегу озера Эри в черте города Уэстфилд, округ Шатокуа, штат Нью-Йорк, США.

См. также 
 Барселонета